Бон-Жардин:
 Бон-Жардин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Бон-Жардин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. 
 Бон-Жардин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.

См. также 
 Бон-Жардин-да-Серра
 Бон-Жардин-ди-Гояс
 Бон-Жардин-ди-Минас